Финал Лиги конференций УЕФА 2022 () — финальный матч первого в истории розыгрыша Лиги конференций УЕФА, ежегодного турнира для футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Матч прошёл 25 мая 2022 на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране, Албания.

В финале встретились итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Победу в матче со счётом 1:0 одержала «Рома».

Выбор места проведения 
УЕФА организовал сбор заявок для выбора места проведения финалов Лиги конференций УЕФА 2022 и 2023 года. Заявки принимались до 20 февраля 2020 года.

«Арена Комбетаре» была выбрана местом проведения финала Лиги конференций УЕФА 2022 года решением исполнительного комитета УЕФА 3 декабря 2020 года.

Матч

Отчёт о матче

См. также 
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022
 Финал Лиги Европы УЕФА 2022
 Суперкубок УЕФА 2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Спортивные соревнования в Тиране
Май 2022 года
Финалы Лиги конференций УЕФА
Лига конференций 2022
Еврокубок 2022